Foster kan som auktorsförkortning betyda:

 Geoffrey Foster
 George A. Foster
 Michael Foster
 Robert Crichton Foster

Robotskapade auktorsförkortningar